Fourth Lake ist der Name folgender:

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Fourth Lake (Alaska), Yukon-Koyukuk 
 Fourth Lake (Kalifornien), Inyo County, Kalifornien 
 Fourth Lake (Colorado), Grand County, Colorado 
 Fourth Lake (Illinois), Lake County, Illinois 
 Fourth Lake (Piscataquis County, Maine), Maine 
 Fourth Lake (Washington County, Maine), Maine 
 Fourth Lake (Chippewa County, Michigan), Michigan 
 Fourth Lake (Hillsdale County, Michigan), Michigan 
 Fourth Lake (Iron County, Michigan), Michigan 
 Fourth Lake (Mecosta County, Michigan), Michigan 
 Fourth Lake (Montcalm County, Michigan), Michigan 
 Fourth Lake (Newaygo County, Michigan), Michigan 
 Fourth Lake (Cass County, Minnesota), Minnesota 
 Fourth Lake (Chisago County, Minnesota), Minnesota 
 Fourth Lake (Clearwater County, Minnesota), Minnesota 
 Fourth Lake (St. Louis County, Minnesota), Minnesota 
 Fourth Lake (Essex County, New York), New York 
 Fourth Lake (Fulton County, New York), New York 
 Fourth Lake (Herkimer County, Bisby Lakes), einer der Bisby Lakes im Herkimer County, New York 
 Fourth Lake (Herkimer County, Fulton Chain Lakes), See der Fulton Cahin Lakes, New York 
 Fourth Lake (Ulster County, New York), New York 
 Fourth Lake (Warren County, New York), New York 
 Fourth Lake (Oregon), Linn County, Oregon 
 Fourth Lake (Wisconsin), Oneida County, Wisconsin 

Orte:
 Fourth Lake (Ort, Warren County), Weiler von Lake Luzerne im Warren County, New York

Siehe auch:
 Fourth of July Lake
 Fourth Connecticut Lake